Resultats del Gran Premi de França de Fórmula 1 de la temporada 1988, disputat al circuit de Paul Ricard el 3 de juliol del 1988.

Resultats

Altres 
 Pole: Alain Prost 1' 07. 589

 Volta ràpida: Alain Prost 1' 11. 737 (a la volta 45)

Referències 
 

França
1988